

Codici 
 ZST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stewart (Canada)

Sport 
 ZST – organizzazione di arti marziali miste giapponese attiva dal 2002